Dok, een plaats voor het bouwen of herstellen van schepen
 .dok, een Luxemburgse televisiezender
 dok Zuid, een kulturhus gelegen aan het Zuiderpark in de Nederlandse stad Apeldoorn

 DOK (discotheek), van 1952-1989 een homodiscotheek in Amsterdam
 DOK Delft, een zogeheten openbare mediatheek in Delft
 DOK Dwingeloo, een volleybalvereniging uit de Nederlandse plaats Dwingeloo
 HRTC DOK, een Nederlandse wielerclub uit Den Helder

Zie ook
 Dokje van Perry
 Dokje (klavecimbel)